Драчук — фамилия. Известные носители:

 Драчук, Владимир Ефимович (1897—1918) — российский революционный матрос, большевик.
 Драчук, Виктор Семёнович (1936—1989) — советский журналист, писатель, краевед и археолог.